Ibsen ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter dänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Ib“.

Namensträger 
 Aage Ibsen (1847–1915), dänischer Schriftsteller und Arzt
 Björn Ibsen (1915–2007), dänischer Anästhesist
 Henrik Ibsen (1828–1906), norwegischer Schriftsteller und Dramatiker
 Knud Ibsen (1797–1877), norwegischer Kaufmann und Holzhändler
 Lillebil Ibsen (1899–1989), norwegische Schauspielerin
 Sigurd Ibsen (1859–1930), norwegischer Autor und Politiker
 Suzannah Ibsen (1836–1914), Ehefrau von Henrik Ibsen

 Timo Ibsen (* 1972), deutscher Archäologe

Siehe auch 
 Ipsen

Einzelnachweise 

Familienname
Dänischer Personenname